Kosakiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Kosakowka/Козаковка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Stadtkreis von Bolechiw, siehe Kosakiwka (Bolechiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Kosakiwka (Nemyriw)

 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Antrazyt, siehe Kosakiwka (Antrazyt)